Икот-Экпене () — район местного управления и город в Нигерии, в штате Аква-Ибом. Расположен в междуречье Кросса и , на автомагистрали  Аба — Уйо, связан автомобильными дорогами с  и Умуахиа.

В Икот-Экпене развито ремесло по изготовлению особо ценных (наряду с изделиями из Кано и Бида) плетёных изделий из рафии. Выделываются особо ценные (наряду с изделиями из Илорина) гончарные сосуды затейливой формы. В Национальном музее в Лагосе хранятся ритуальные маски Икот-Экпене.

Район Икот-Экпене населяют  и северные ибибио, или эньонг (нкалу и окун).

Икот-Экпене является центром одноимённой епархии Католической церкви, которая относится к митрополии Калабара. По оценке 1980 года в епархии проживало от 50 до 85 тысяч католиков.

В ходе гражданской войны в Нигерии город вошёл в самопровозглашённое государство Биафра, в ходе операции «ОАУ» осенью 1968 года был захвачен после упорных боёв  коммандос морской пехоты Нигерии под командованием генерала , наступавшей из Калабара.

Примечания 

Аква-Ибом
Районы местного управления Нигерии
Города Нигерии